Силичи — дворянский род, относящийся к древним черниговским боярско-шляхетским родам.

Иоанникий Силич был полковником черниговским и подписал статьи о присоединении Малороссии к Русскому государству (1659); потомки его брата, черниговского полкового сотника Степана Силича (1661—1677, с перерывами), внесены в VI часть родословной книги Черниговской губернии.

Описание герба 
В поле червлёном золотой укороченный андреевский крест, сопровождаемый снизу тремя брусками, книзу короче.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите красный, подложенный серебром.

Литература 
 
 Малороссийский гербовник, с. 165
 
 

Шляхетские роды герба Корчак
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера